Quelle steht für:

 Quelle, Austrittsort von Grundwasser

Informationsquellen:
 Quelle (Geschichtswissenschaft), Texte, Gegenstände oder Tatsachen zur Gewinnung von Kenntnissen über die Vergangenheit
 Quelle (Nachrichtendienst), Herkunft einer Information
 eine Person als Informationsquelle, siehe Informant
 ausdrücklich genannte Quelle einer Information z. B. in einem Text, siehe Quellenangabe
 Rechtsquelle, Ursprungsort einer Rechtsvorschrift

Mathematik, Physik, Technik:
 Quelle (Graphentheorie), ein Knoten mit Eingangsgrad 0
 Quelle, Ausgangspunkt von Strömungen oder Feldlinien, siehe Quelle und Senke
 Energiequelle, Energieträger oder -wandler zur Gewinnung von Nutzenergie
 Lichtquelle
 Schallquelle
 Strahlenquelle
 Stromquelle, verschiedene

Unternehmen:
 Quelle (Versandhandel), Online-Marktplatz, ursprünglich nur Versandhaus
 Quelle (Österreich), Tochterunternehmen der Quelle GmbH

Orte:
 Quelle (Bielefeld), Stadtteil von Bielefeld, Nordrhein-Westfalen

Quelle ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst August Quelle (* 1931), deutscher Komponist
 Herbert Quelle (* 1953), deutscher Diplomat
 Horst Matthai Quelle (1912–1999), deutscher Philosoph
 Otto Quelle (1879–1959), deutscher Geograph
 Richard Quelle (1870–1926), deutscher Verleger

Die Quelle steht für:
 Die Quelle (Ingres), Gemälde von Jean-Auguste-Dominique Ingres (1820–1856)
 Die Quelle (Kamen), Brunnen von Gregor A. Telgman in Kamen, Nordrhein-Westfalen (1993)
 Die Quelle (1979), deutscher Fernsehfilm von Rainer Erler 
 Die Quelle (2002), chinesischer Film von Sha Qing

Siehe auch:
 Quelle & Meyer, Verlagsgesellschaft
 Heilige Quelle, verehrte Wasserquellen
 Primärquelle und Sekundärquelle, Informationswissenschaft
 Quellenschutz, Begriff des Journalismus
 Quellen, Eindringen von Stoffen in Festkörper
 Elf Quellen, Quellmoor bei Wiepke, Sachsen-Anhalt
 Sieben Quellen
 Source